МЖРБЛ в сезоне 2012/2013 — второй сезон Международной женской региональной баскетбольная лиги. Победителем лиги второй раз подряд стал сербский «Партизан Галеника».

Участники

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 23 сентября 2012 года по 23 февраля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) финальный — четыре лучшие команды выходят в Финал четырёх, который будет проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Регулярный сезон 

 Турнирная таблица

 * — команды имеют технические поражения
 ** — Главный тренер команды «Нови Загреб» Владимир Иванкович после матча с «Партизаном» (26 сентября 2012 года) подал протест на неудовлетворительное судейство, а затем отказался от дальнейшего выступления в лиге. 4 октября 2012 года на заседании Лиги все члены совета единогласно проголосовали за исключение «Нови Загреб» из розыгрыша первенства, счёт матча аннулирован, расписание матчей оставили для 11 команд.

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Лучшие игроки турнира 
По версии сайта Евробаскетбол.сом

Символическая пятёрка турнира
  Тамара Радочай (Партизан)
  Милица Дабович (Партизан)
  Саня Орозович (Атлет Целе)
  Эми Яшке (ПЕАС-Печ)
  Драгана Станкович (Слобода)

Победитель (Партизан Галеника) 
  Елена Антич  Кристина Балтич  Дайана Бутулия   Лидия Вучкович  Милица Дабович  Милица Деура  Биляна Димитриевич  Невена Йованович  Брук Квинан  Марина Мандич   Тамара Радочай  Биляна Станкович   Саша Цадьо Главный тренер —  Марина Маликович

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

См. также 
 Лига ABA 2012/2013

Ссылки 
 Оф. сайт МЖРБЛ
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Международная женская региональная баскетбольная лига
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе